Психонавт — человек, занимающийся психонавтикой, экспериментирующий с собственным сознанием с помощью психоактивных веществ и других способов достижения изменённых состояний сознания.

Другие значения термина «психонавт» ():
Игры
 Psychonauts («Психонавты») — видеоигра 2005 года для Xbox, PlayStation 2 и Windows.
 Psychonauts in the Rhombus of Ruin — видеоигра 2017 года, сюжет которой разворачивается между событиями Psychonauts и Psychonauts 2.
 Psychonauts 2 («Психонавты 2») — видеоигра 2019 года для Xbox, PlayStation 4 и Windows.
Музыка

  — музыкальная группа из Грузии.

  — нидерландский лейбл.
  — британская музыкальная группа.
Мультфильмы
  (Psychonauts, the Forgotten Children) — испанская анимационная драма 2015 года — фильм ужасов о совершеннолетии, написанный и снятый Альберто Васкесом и Педро Риверо по мотивам комикса «Психонавты» Васкеса.